Bujalance kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bujalance (kommunhuvudort), Andalusien, Province of Córdoba, 
 Bujalance (kommun), Andalusien, Province of Córdoba, 

Robotskapade Spanienförgreningar